

Anno 
 1057 – (MLVII in numeri romani) è un anno dell'XI secolo
 1057 a.C.

Matematica 
 1057 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1057 Wanda – asteroide della fascia principale del sistema solare